Светлана Владимировна Захарова рођ. Василијева (Чебоксари, 15. септембар 1970) руска је атлетичарка специјалиста за трчање на дуге стазе, од који је највеће успехе постигла у маратону. Њен супруг је Николај Захаров нордијски скијаш.

У дугогодишњој спортској каријери је победила на неколико међународних маратона, као што су: Хонолулу маратон (1997, 2002 и 2009), Чикаго Маратон (2003) и Бостон Маратон (2003). Два пута је учествовала на олимпијским играма 2004. у Атини и 2008. у Пекингу. Учествовала је на три светска првенства, а највећи успех је постигла 2001. у Едмонтону када је била трећа.

Значајнији резултати

Лични рекорди 
 10 км — 32:31, Њујорк, 7. јун. 2003.
 15 км — 49:37, Москва, 8. август 1998.
 Полумаратон — 1:09:48, Брисел, 5. мај 2002.
 25 км — 1:24:45, Чикаго, 10. октобар 2004.
 30 км — 1:41:50, Лондон, 14. април 2002.
 Маратон — 2:21:31 , Чикаго, 13. октобар,2002.

Споњљашње везе 
 Профил на ИААФ
 Олимпијски резултати на сајту sports-reference.com
 marathoninfo

Рођени 1970.
Руски атлетичари
Маратонци
Атлетичари на Летњим олимпијским играма 2004.
Руски олимпијци на Летњим олимпијским играма 2004.
Атлетичари на Летњим олимпијским играма 2008.
Руски олимпијци на Летњим олимпијским играма 2008.